Amro el-Geziry – pentatleta egiziano naturalizzato statunitense
 Emad el-Geziry – pentatleta egiziano
 Omar el-Geziry – pentatleta e allenatore di pentathlon moderno egiziano